Маслиновац може бити:
 Маслиновац (Пељешац), ненасељено острво уз попуострво Пељешац у Јадранском мору, Хрватска
 Маслиновац (Дуги оток), ненасељено острво источно од Дугог отока у Јадранском мору, Хрватска